Blacko (Chorwacja)
 Blacko (Wielka Brytania)